Стрейт е неологизъм, означаващ хетеросексуален човек. Терминът е взет от английски език. Буквално означава „пряк, праволинеен“. В България се използва предимно от гей-обществото, често с подигравателен оттенък.

Хетеросексуалност